Титул повинні були захищати Сє Шувей та Барбора Стрицова, але вирішили не брати участі цього року.

Турнір виграли Ніколь Меліхар та Демі Схюрс, здолавши в фіналі пару Моніка Нікулеску / Єлєна Остапенко з рахунком 6–2, 2–6, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Турнірна сітка

Посилання

Основна сітка 

Qatar Total Open - Doubles
Qatar Ladies Open